Besserwisser kan syfta på:

 Besserwisser – en pejorativ term för en person som upplevs anse sig veta bättre än andra
 Besserwisser (TV-program) – ett svenskt TV-program

Se även
 Bezzerwizzer – ett sällskapspel